Jakiw Sawtschenko ist der Name folgender Personen:

* Jakow Fjodorowitsch Sawtschenko (1913–1984), ukrainisch-sowjetischer Chemiker
 Jakiw Sawtschenko (Autor) (1890–1937), ukrainischer Dichter der Moderne